Топольский — фамилия.

Известные носители:

 Афанасий Топольский (ум. 1744) — архимандрит Русской православной церкви, педагог, ректор Харьковского коллегиума. 
 Топольский, Арсентий Моисеевич (1907—1943) — Герой Советского Союза, лейтенант.
 Топольский, Виталий Тимофеевич (1918—1941) — Герой Советского Союза, лейтенант.